

Tabelle der Zeichen U+24000 bis U+25FFF im Unicodeblock Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung B 

CJK
CJK-Ideogramme Erweiterung B/24000